Добровић:
 Христина Добровић
 Исидор Добровић
 Никола Добровић
 Петар Добровић
 Добровић (Нова Буковица)